Daito, Daitō-shi, een Japanse stad in de prefectuur Osaka
 Daitō, een grote Japanse pagode van het type tahōtō met twee verdiepingen